Första republiken kan syfta på:
 Första brasilianska republiken, Brasilien, 1889–1930
 Första filippinska republiken, Filippinerna, 1899–1901
 Första republiken (Finland), Finland, 1917–1944
 Första franska republiken, Frankrike, 1792–1804
 Första grekiska republiken, Grekland, 1822–1832
 Första italienska republiken, Italien, 1948–1992
 Första portugisiska republiken, Portugal, 1910–1926
 Första spanska republiken, Spanien, 1873–1874
 Första tjeckoslovakiska republiken, Tjeckoslovakien, 1918–1938
 Första ungerska republiken, 1918–1919, se Demokratiska republiken Ungern
 Första venezuelanska republiken, Venezuela, 1810–1812
 Första republiken Österrike, 1919–1934

Se även 
 Andra republiken
 Tredje republiken (olika betydelser)